Petit Homme est une histoire de la série de bande dessinée Les Pionniers du Nouveau Monde, écrite par Jean-François Charles, dessinée par Ersel et publiée aux éditions Glénat.

Maryse Charles participe au scénario mais son nom n'est pas cité dans la page des auteurs de l'album.

Synopsis 
En cette année 1761 les personnages des Pionniers du Nouveau Monde sont séparés et vivent des moments importants.

En Écosse, Benjamin épouse Lisa la fille de l'armateur Mac Tavish. Benjamin et son beau-père préparent   un bateau pour une mission au Québec avec l'aide des français représentés par le Duc de Choisel. L'anglaise Mary se prépare à utiliser toute sa haine pour contrarier le projet.

Au Canada, Billy et Neil sont en route pour vendre leurs fourrures mais les Anglais et les Québécois se concurrencent pour acheter les fourrures. Tous les moyens sont bons pour prendre la maîtrise du marché. La situation est donc difficile et les confrontations violentes.

En Saskatchewan, Louise est invitée dans le camp des Cree par le chef Shakehanska. Elle partage la vie et les rites des indiens.

Bande dessinée franco-belge
Bande dessinée d'aventure
Album de bande dessinée sorti en 1995
Série Glénat